Cinzano  může znamenat:

 Cinzano – italská značka vermutů a šumivých vín,
 Cinzano (Itálie) – italská obec v provincii Torino v oblasti Piemont,
 Cinzano – část města Santa Vittoria d'Alba v provincii Cuneo v oblasti Piemont.

Externí odkazy